Antonio Congiu – calciatore e allenatore di calcio italiano
Francesco Congiu – fantino italiano
Maria Luisa Congiu – cantautrice italiana
Mariolino Congiu – allenatore di calcio e calciatore italiano
Pierangelo Congiu – canoista italiano
Raimondo Congiu – poeta italiano